Aranjuez est une ville d'Espagne, dans la Communauté de Madrid.

Liés à la ville d'Aranjuez

Toponymes 

 Le Palais royal d'Aranjuez est une des résidences du roi d’Espagne.
 Le Paysage culturel d'Aranjuez est le nom d'un bien du patrimoine mondial situé à Aranjuez.
 Les Jardins d'Aranjuez sont une série de bois et de parcs aménagés en espaces verts.

Évènements 
 Le soulèvement d'Aranjuez (en espagnol Motín de Aranjuez) est un soulèvement populaire qui s'est déroulé le

Titres 

 Die Schönen Tage von Aranjuez est un film allemand réalisé par Johannes Meyer en 1933.
 Le Concerto d'Aranjuez pour guitare et orchestre en ré majeur est une œuvre célèbre du compositeur espagnol Joaquín Rodrigo composée en 1939.
 Aranjuez, mon amour est une chanson interprétée en 1967 par Richard Anthony.
 Les Beaux Jours d'Aranjuez est un film dramatique franco-allemand écrit et réalisé par Wim Wenders, sorti en 2016.

Voir aussi